Als NUTS:IT oder NUTS-Regionen in Italien bezeichnet man die territoriale Gliederung Italiens gemäß der europäischen „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ (NUTS).

Grundlagen 
In Italien entsprechen den drei NUTS-Ebenen folgende Territorialeinheiten:
 NUTS-1: 5 Gruppen von Regionen, die keine Verwaltungseinheiten darstellen.
 NUTS-2: 19 Regionen (ohne Trentino-Südtirol) und die beiden Autonomen Provinzen Bozen-Südtirol und Trient.
 NUTS-3: Die Provinzen, die Metropolitanstädte und die vier ehemaligen Provinzen der Region Friaul-Julisch Venetien; die Region Aostatal und die beiden Autonomen Provinzen gehören gleichzeitig der zweiten und der dritten Ebene an.

Liste der NUTS-Regionen in Italien

Siehe auch 
 ISO 3166-2:IT
 Verwaltungsgliederung Italiens

Quelle 
NUTS-Verordnung vom 8. August 2019

Italien
Geographie (Italien)